Mangeot est un patronyme français, très présent dans l’est de la France et en particulier en Lorraine. Il fait notamment référence à :

Étymologie 
Mangeot est une variante, hypocoristique par aphérèse, du prénom ancien Demenge et du patronyme français , eux-mêmes variantes lorraine du prénom Dominique.

Patronyme 

 La Famille Mangeot, famille française de facteurs de pianos
  (1835-1898), facteur de piano et cocréateur de la revue Le Monde musical et de l'École normale de musique de Paris
 Auguste Mangeot (1873-1942), fils du précédent, pianiste et critique musical français, cofondateur de l'École normale de musique de Paris
 André Mangeot (1883-1970), violoniste français ayant vécu de nombreuses années en Grande Bretagne
  (1888-1971), jésuite et poète français d'expression latine
 Jean-Claude Mangeot, journaliste, présentateur du Journal de 20 heures d'Antenne 2
 Philippe Mangeot (né en 1965), enseignant et militant associatif français, président d'Act Up-Paris en 1997

Entreprise 
 , une société française de facteurs de pianos et de pianos à queue de Nancy et Paris au , dirigée par Pierre Hyacinthe Mangeot et ses deux fils. (voyez Famille Mangeot)

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien